Kidwell ist der Familienname folgender Personen:

 David Kidwell (* 1977), neuseeländischer Rugbyspieler
Susan Kidwell (* 1954), US-amerikanische Paläontologin
 Wayne L. Kidwell (* 1938), US-amerikanischer Politiker
 Zedekiah Kidwell (1814–1872), US-amerikanischer Politiker